Палаццо Мадама ():
 Палаццо Мадама — дворец в Риме, резиденция итальянского Сената.
 Палаццо Мадама — дворец в Турине.

См. также 
 Вилла Мадама